Boys and Girls, případně Boys & Girls, může být:

 Boys and Girls (album) – album zpěváka Bryana Ferryho z roku 1985
 Boys & Girls (album) – album skupiny Alabama Shakes z roku 2012
 Boys and Girls (píseň, The Human League) – píseň skupiny The Human League z roku 1981
 Boys and Girls (píseň, Angelica Agurbash) – píseň zpěvačky Angelicy Agurbash z roku 2005